Lampart ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Lampart (* 1962), Schweizer Choreografin, Ausdruckstänzerin und Tanzlehrerin
 Fabian Lampart (* 1971), deutscher Germanist
 Reto Lampart (* 1968), Schweizer Koch
 Theodor Lampart (1842–1893), deutscher Verleger